Линник, Анатолий Васильевич:
 Линник, Анатолий Васильевич (1950—1997) — бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза «Амурский» Октябрьского района Еврейской АО, депутат Верховного Совета СССР.
 Линник, Анатолий Васильевич (род. 1950) — судья Верховного суда Республики Казахстан.